Karanglayung (Sukra), een plaats in Indonesië
Karanglayung (Conggeang), een plaats in Indonesië
Karanglayung (Karangjaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing